N35 (België)
Route nationale 35 (Kongo)
Route nationale 35 (Frankrijk)
N35 (Luxemburg)
Route nationale 35 (Madagaskar)